Herkules (ang. The Mighty Hercules, 1963-1966) – kanadyjski serial animowany opowiadający o greckim mitologicznym bohaterze Herkulesie.

Opis fabuły 
Serial przedstawia losy Herkulesa - greckiego bohatera mitologicznego, mieszkającym na górze Olimp. Gdy mieszkańcom Grecji grozi niebezpieczeństwo zawsze przychodzi na ratunek. Dzięki magicznemu pierścieniowi zyskuje super-moce.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1963
Filmy bazujące na mitologii grecko-rzymskiej